Vozvrasjjenije () er en russisk spillefilm fra 2003 af Andrej Zvjagintsev.

Medvirkende 
 Vladimir Garin som Andrei
 Ivan Dobronravov som Ivan
 Konstantin Lavronenko
 Natalia Vdovina

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 2003
Dramafilm fra Rusland